Ludwik I Sabaudzki (ur. 21 lutego 1413 w Genewie, zm. 29 stycznia 1465 w Lyonie) – książę Sabaudii i Piemontu, hrabia Aosty i Maurienne 1440–1465.

Ludwik był synem księcia Amadeusza VIII i Marii Burgundzkiej, córki Filipa II Śmiałego, księcia Burgundii. 1 listopada 1433 (lub 12 lutego 1434) w Chambéry ożenił się z Anną Lusignan (1419–1462), księżniczką Cypru i Jerozolimy, córką króla Janusa. Miał z nią 18 dzieci:
 Amadeusz IX Błogosławiony (1435–1472), książę Sabaudii
 Ludwik (1436–1482), hrabia Genewy, mąż Charlotty Cypryjskiej
 Maria (ur. i zm. 1437)
 Jan (1437–1440)
 Filip II (1438–1497), książę Sabaudii
 Małgorzata (1439–1483), żona Jana IV Paleologa, markiza Montferratu, i Piotra II Luksemburskiego, hrabiego St. Pol
 Piotr (1440–1458), biskup Genewy
 Janus (1440–1491), hrabia Faucigny i Genewy
 Karolina (1441–1483), żona Ludwika XI, króla Francji
 Aimone (1442–1443)
 Jakub (ur. i zm. 1445)
 Agnieszka (1446–1509), żona Franciszka d'Orléans-Longueville, hrabiego Dunois
 Jan Ludwik (1447–1482), biskup Genewy
 Maria (1448–1475), żona Ludwika Luksemburskiego, konetabla Francji
 Bona (1449–1503), żona Galeazza Marii Sforzy, władcy Mediolanu
 Jakub (1450–1486), hrabia Romont i pan Vaud
 Anna (ur. i zm. 1452)
 Franciszek (1454–1490), arcybiskup Auch i biskup Genewy
 Joanna (zmarła przy porodzie 1455?)

W 1453 żona Ludwika otrzymała od Małgorzaty de Charny Całun Turyński, który od tego momentu stał się własnością dynastii sabaudzkiej (do upadku królestwa włoskiego w 1946).

Ordery 

       Najwyższy Order Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Order Annuncjaty) w 1431, od 1440 Wielki Mistrz Zakonu Łańcucha (pierwotna nazwa orderu)

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Władcy Sabaudii
Urodzeni w 1413
Zmarli w 1465
Ludzie urodzeni w Genewie